68P kan syfta på:

 68P/Klemola - en periodiskt återkommande komet.
 Progress MS-7 - en rysk Progressfarkost.